Марсаль

Персоналии 
 Марсаль, Рамон (; 1934—2007) — испанский футболист.
 Марсаль, Катрин (; 1971) — французская велогонщица.

Топонимы 						
 Марсаль () — коммуна во французском департаменте Мозель.	
 Марсаль () — коммуна во французском департаменте Тарн.